Romitelli ist der Familienname folgender Personen:
 Fausto Romitelli (1963–2004), italienischer Komponist
 Giancarlo Romitelli (* 1936), italienischer Regisseur